Список немецких экзонимов Венгрии включает себя города, реки, острова и иные географические объекты, у которых ранее были собственные немецкие наименования во время существования Австро-Венгрии, но ныне не использующиеся в качестве официальных в Венгрии. Исторические названия выделены курсивом.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Ссылки 
 Vertreibung der Deutschen aus Ungarn. 1946-1948 nach Gemeinden 

Списки:География Венгрии‎
История Венгрии
Немецкий язык